Hsin Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xin Jiang (vattendrag i Kina, lat 28,62, long 116,67), Jiangxi, 
 Qu Jiang (vattendrag i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar